Тарн () — департамент на юге Франции, один из департаментов региона Юг — Пиренеи. Код INSEE — 81. Административный центр (префектура) — Альби.

Кантоны департамента до марта 2015 года 
До марта 2015 года в департамент Тарн входили 46 кантонов, составлявших 2 округа.

Деление на кантоны с марта 2015 года 
Новая норма административного деления, созданная декретом от 17 февраля 2014 года, вступила в силу на первых региональных (территориальных) выборах (новый тип выборов во Франции). Таким образом, единые территориальные выборы заменяют два вида голосования, существовавших до сих пор: региональные выборы и кантональные выборы (выборы генеральных советников). Первые выборы такого типа, на которых избирают одновременно и региональных советников (членов парламентов французских регионов) и генеральных советников (членов парламентов французских департаментов) состоялись в два тура 22 и 29 марта 2015 года. Эта дата официально считается датой создания новых кантонов и упразднения части старых. Начиная с этих выборов, советники избираются по смешанной системе (мажоритарной и пропорциональной). Избиратели каждого кантона выбирают Совет департамента (новое название генерального Совета): двух советников разного пола. Этот новый механизм голосования потребовал перераспределения коммун по кантонам, количество которых в департаменте уменьшилось вдвое с округлением итоговой величины вверх до нечётного числа в соответствии с условиями минимального порога, определённого статьёй 4 закона от 17 мая 2013 года. В результате пересмотра общее количество кантонов департамента Тарн в 2015 году уменьшилось с 46 до 23.

С марта 2015 года в состав департамента Тарн входят 23 кантона, объединённых в 2 округа:

См. также 
 Коммуны департамента Тарн

Примечания 

 
Списки кантонов Франции по департаментам